Мультфильмы Александра Иванова по басне Крылова:

 Квартет (мультфильм, 1935) — мультфильм Александра Иванова.
 Квартет (мультфильм, 1947) — мультфильм Александра Иванова. Ремейк мультфильма 1935 года.